Dsidsiguri ist der Familienname folgender Personen:

 Medea Dsidsiguri (1942–1999), georgische Volkskünstlerin, Sängerin und Interpretin georgischer und russischer Romanzen und Popsongs
 Schota Dsidsiguri (1911–1994), georgisch-sowjetischer Linguist